Томашовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Томашовка — агрогородок в Брестском районе Брестской области.

Украина 
 Томашовка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Томашовка — село в Фастовском районе Киевской области.
 Томашовка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Томашовка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Томашовка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Томашовка — село в Уманском районе Черкасской области.
 Томашовка — село в Ичнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Томашевка